De Grand Prix-wegrace van Catalonië 2015 was de zevende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2015. De race werd verreden op 14 juni 2015 op het Circuit de Barcelona-Catalunya nabij Montmeló, Spanje.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2015
Catalonië